Przysucha (gromada 1954–1957) (powiat opoczyński/przysuski)
 Przysucha (gromada 1969–1972) (powiat przysuski)